Парламентские выборы 1920 года были первыми парламентскими выборами в истории Британской Индии. Центральное законодательное собрание — нижняя палата первого парламента Индии, избранная в соответствии с Актом о правительстве Индии 1919 года, размещалась в Дели, в ней было 104 выборных места, из которых 8 были зарезервированы для представителей белого населения, избранных Торгово-промышленной палатой. Верхняя палата — Государственный совет — насчитывала 34 мандата, из которых пять были зарезервированы для мусульман, три — для белых, один — для сикхов и один — для представителя Соединенных провинций. Открытие первой сессии избранного парламента состоялось 9 февраля 1921 года, церемонию открытия проводил герцог Коннот и Стрейтхерн.

Наряду с выборами в парламент прошли выборы в законодательные ассамблеи провинций, в общей сложности на 637 депутатских мандатов, из которых 38 были зарезервированы для белых, а 188 депутатов были избраны на безальтернативной основе. Несмотря на призывы Махатмы Ганди к бойкоту выборов, только в шести округах не было кандидатов.

Примечания 

Британская Индия
Выборы в Индии
1920 год в Индии